Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 1958 je petnajsto svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki je potekalo med 2. in 9. februarjem 1958 v Bad Gasteinu, Avstrija, v štirih disciplinah za moške in ženske.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Medalje po državah

Viri 
 Prvenstvo na FIS 

1958
1958 v športu
Športne prireditve v Avstriji
Bad Gastein